Anatoli steht für:

 Anatoli (Vorname) (Анато́лий), ein russischer Vorname
 Anatoli (Katze), eine Katzenrasse

Anatoli (griechisch Ανατολή „Osten“, „Kleinasien“) ist der Name folgender Orte:

 Anatoli (Ioannina), eine Kleinstadt und Gemeinde in der griechischen Präfektur Ioannina
 Anatoli (Ierapetra), ein Dorf in der griechischen Gemeinde Ierapetra
 Anatoli (Kerkini), ein Dorf in der griechischen Gemeinde Kerkini
 Anatoli (Lakeria), ein Dorf in der griechischen Gemeinde Lakeria
 Anatoli (Sperchiada), ein Dorf in der griechischen Gemeinde Sperchiada
 Anatoli (Elimia), eine Siedlung in der griechischen Gemeinde Elimia
 Anatoli (Nea Makri), eine Siedlung in der griechischen Gemeinde Nea Makri

Anatoli  ist der Name folgender Personen:
 Jakob ben Abba Mari Anatoli (Jakob Anatoli), im 13. Jahrhundert wirkender, Philosophie treibender Arzt; auch Übersetzer